Reja kan syfta på:

 Rejë e Velës – ett vattendrag i Albanien
 Alto La Reja –  ett berg i Colombia

Personer
 Edoardo Reja (1945–), en italiensk fotbollstränare